Генріх Ґеорґе — німецький актор і режисер
 Максім Ґеорґе — румунський літературознавець, мистецтвознавець і педагог, доктор філософії.
 Стефан Ґеорґе — німецький поет-символіст та неоромантик, видавець та перекладач.